Le  Grand Prix moto d'Allemagne 2008 est la dixième manche du championnat du monde de vitesse moto 2008. La compétition s'est déroulée du 11 au 13 juillet 2008 sur le Sachsenring. C'est la  du Grand Prix moto d'Allemagne.

Résultat des MotoGP

Résultats des 250 cm³

Résultats des 125 cm³

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

2008
Allemagne
Sport en Allemagne en 2008